Eifelland je nekdanje nemško moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1972. Moštvo je nastopilo na osmih dirkah z enim dirkačem Rolfom Stommelenom, ki je kot najboljši rezultat dvakrat dosegel deseto mesto.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1972
Športna moštva, razpuščena leta 1972